Europamästerskapet i volleyboll för damer 2019 var det 31:a europamästerskapet och spelades 2019 i Tjeckien, Ungern, Polen och Turkiet. Mästerskapet blev det första för damer som arrangeras av fyra länder samt det första som innehåller 24 lag.

Serbien vann turneringen genom att besegra Turkiet med 3–2 i finalmatchen.

Gruppspel
För spelartrupper se: Spelartrupper under europamästerskapet i volleyboll för damer 2019

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Referenser

Europamästerskapet i volleyboll för damer 2019